PEI, sigle de trois lettres, peut faire référence à :

Canada 
 Île-du-Prince-Édouard,  ou PEI en anglais, une province canadienne.

Chine 
 Xian de Pei (沛县), une subdivision administrative de la province du Jiangsu en Chine.

France 
 Plan d'épargne interentreprises ;
Point d'eau incendie ;

Pérou 
 Inti, ancienne monnaie du Pérou ;

Divers 
 Polyétherimide, un polyimide thermoplastique ;
 Programme d'enrichissement instrumental, le programme de remédiation cognitive du  Reuven Feuerstein ;
 Poste à éléments d'itinéraires, un type de poste d'aiguillage.

Personnes réelles 
Pei peut faire référence à :
  (1989-), (né Péi Yǔ), homme d'affaires suédois, d'origine chinoise, cofondateur  en 2013 de la société chinoise du numérique OnePlus ; 
 Cheng Pei-pei (1946-), une actrice chinoise ;
 Ieoh Ming Pei (1917-2019), un architecte américain ;
 Josep Santpere i Pei (1875-1939), acteur et homme d'affaires catalan ;
Yan Pei-Ming (1960-), peintre français ;
 Pei Wenzhong (1904-1982), (né Péi Wénzhōng), paléontologue, archéologue et anthropologue chinois, fondateur en 1929 de la paléoanthropologie chinoise.

Notes et références